Микроволно́вый ска́нер, сканер на миллиметровых волнах — устройство для визуализации поверхности тела человека и обнаружения объектов, скрытых под одеждой (сканер персонального досмотра), при помощи электромагнитных волн миллиметрового диапазона (, КВЧ) и используемое чаще всего для обеспечения безопасности в аэропортах и на других объектах (обнаружение оружия, взрывчатых веществ), а также предотвращения коммерческих потерь и контрабанды. Один из основных вариантов бесконтактного превентивного досмотра пассажиров. Существуют также другие, несколько реже используемые варианты — рентгеновские сканеры на основе обратного рассеяния лучей и на основе проникающего рентгеновского излучения.

Технические детали 
Одежда и органика прозрачны для радиоволн микроволнового диапазона (extremely high frequency, millimeter wave). Данный диапазон находится ниже субмиллиметрового диапазона терагерцовых волн («Terahertz radiation», «T-ray»).

Сканеры на миллиметровых волнах имеют два типа: активный и пассивный. Активные сканеры направляют лучи на объект, а затем интерпретируют отраженные лучи. Пассивные системы создают изображения, используя только окружающее (тепловое) излучение, которое приходится в том числе и на миллиметровый диапазон.

В сканере волны излучаются двумя антеннами, выполненными в виде полурамок и вращающихся вокруг тела. Волны, отраженные от тела и других объектов на теле, используются для получения трехмерного изображения, которое отображается на мониторе. Принцип аналогичен активной радиолокации.

Возможные последствия для здоровья 
Волны миллиметрового диапазона является частью микроволново-радиочастотного спектра. Даже на его высокоэнергетическом конце энергия всё ещё на 3 порядка меньше энергии, чем у его ближайшего радиотоксического соседа (ультрафиолет) в электромагнитном спектре. Таким образом, излучение миллиметрового диапазона не является ионизирующим, способным вызвать раковые образования путем радиолитического расщепления связей ДНК. 

Из-за небольшой глубины проникновения миллиметровых волн в ткань (обычно менее 1 мм) острые биологические эффекты облучения локализуются в эпидермальных и дермальных слоях и проявляются прежде всего как тепловые эффекты. До сих пор нет четких данных о вредных эффектах, кроме тех, которые вызваны локальным нагревом и последующими химическими изменениями (экспрессия белков теплового шока, денатурация, протеолиз и воспалительный ответ). Следует, однако, отметить, что плотность энергии, требуемая для получения термического повреждения кожи, намного выше, чем обычно в активном миллиметровом сканере.

В фрагментированных или неправильно уложенных молекулах, полученных в результате термического повреждения могут быть доставлены в соседние клетки через диффузию и в системный кровоток через перфузию. Повышенная проницаемость кожи при облучении усугубляет эту возможность. Поэтому вполне вероятно, что молекулярные продукты термического повреждения (и их распределение в районах, удаленных от места облучения) могут вызвать вторичную травму. Обратите внимание, что это ничем не отличается от эффектов термического повреждения при ожогах огнём или горячими телами. Из-за растущей повсеместности излучения миллиметрового излучения (см. IEEE 802.11ad) продолжается исследование его потенциальных биологических эффектов.

Независимо от термической травмы, исследование, проведенное в 2009 году, финансируемое Национальным институтом здравоохранения, проведенное Американским департаментом энергетики Лос-Аламоса по теоретическим подразделениям и Центру нелинейных исследований и Медицинской школе Гарвардского университета, показало, что  , кажущаяся интерференция с естественной динамикой разделения локальных цепей двухцепочечной ДНК и, следовательно, с функцией ДНК. [22] В той же статье упоминалась статья MIT Technology Journal от 30 октября 2009 года.

Сканеры миллиметровых волн не следует путать с рентгеновскими сканерами обратного рассеяния, совершенно другой технологией, также используемой для аналогичных целей в аэропортах. Рентгеновское излучение — это ионизирующее излучение, более энергичное, чем миллиметровые волны, более чем на пять порядков, и вызывает озабоченность по поводу возможного мутагенного потенциала.

Использование в России 
Микроволновые сканеры серии SafeScout производства L3-SafeView установлены в а/п Домодедово, Внуково, Шереметьево, Кольцово, новом терминале а/п Сочи.

Примечания

Ссылки 

Рентгеновские сканеры персонального досмотра
СВЧ